Denumirea de Zagorți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Zagorți, un sat în comuna Sredeț, regiunea Burgas;
 Zagorți, un sat în comuna Krușari, regiunea Dobrici;
 Zagorți, un sat în comuna Nova Zagora, regiunea Sliven.